Алтынсарино — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Алтынсарино — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Алтынсарино — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Алтынсарино — село в Жетысайском районе Туркестанской области.